Rosa eller Rosà kan syfta på:

 Rosa (namn) – ett kvinnonamn
 Rosa (färg) – en färg
 Rosa (band) – ett punkband från Texas
 223 Rosa – en asteroid
 Rosa – det vetenskapliga namnet på rossläktet

Personer
 João Guimarães Rosa (1908–1967), en brasiliansk författare

Geografi

Antarktis 

 Rosa (ö),

Argentina 

 Río Mayo (ort), Chubut,

Italien 

 Rosà, kommun, Veneto, Provincia di Vicenza,

Tyskland 

 Rosa, Thüringen – kommun, Thüringen, 

Robotskapade Argentinaförgreningar